Фёринген:

 Фёринген — коммуна в Германии.
 Фёринген — город в Германии.